Osieczna, comune del Voivodato della Grande Polonia
 Osieczna, comune del Voivodato della Pomerania